Stöckener Bach ist der Name folgender Gewässer:

 Stöckener Bach (Leine), rechter Zufluss der Leine in Hannover, Niedersachsen
 Stöckener Bach (Mühlbach), linker Zufluss zum Mühlbach in Langenbernsdorf, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Stöckener Bach (Wupper), Zufluss der Wupper in Nordrhein-Westfalen